Leendert Ginjaar (1928-2003), een Nederlands scheikundige, politicus en minister
Nell Ginjaar-Maas (1931-2012), een Nederlands scheikundige en staatssecretaris